Туймекент (, до 1993 года — Будённовка) — аул в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана. Административный центр Туймекентского сельского округа. Находится на правом берегу реки Талас, примерно в 14 км к северо-востоку от села Сарыкемер, административного центра района. Код КАТО — 313653100.

Население 
В 1999 году численность населения аула составляла 4511 человек (2248 мужчин и 2263 женщины). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 5195 человек (2663 мужчины и 2532 женщины).

Известные уроженцы 
 Байтасов, Газиз Абдибекович (1971—2011) — казахстанский полицейский, народный герой Казахстана (2011).

Примечания 

Населённые пункты Байзакского района
Объекты, названные в честь Семёна Будённого